Nosowicze – chutor na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim
 Nosowicze – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie kalinkowickim
 Nosowicze – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim
 Nosowicze – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim
 Nosowicze – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie kiwereckim